Гай Нив (); () — израильский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий  за команду мирового тура «». Чемпион Израиля по шоссейному велоспорту в индивидуальной гонке (2019).

Карьера

Достижения 

 2019
 1-й  Чемпион Израиля — Индивидуальная гонка
 3-й  Чемпионат Израиля — Групповая гонка
 6-й Тур Тайваня — Генеральная классификация
 6-й GP Beiras e Serra da Estrela — Генеральная классификация

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Нив, Гай  на FirstCycling
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Израиля